Richard Stockton ist der Name folgender Personen:

* Richard Stockton (Politiker, 1730) (1730–1781), britisch-amerikanischer Jurist und Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung
 Richard Stockton (Politiker, 1764) (1764–1828), US-amerikanischer Politiker (New Jersey)